Den Namen Balassa trägt:

 ein ungarischer Ökonom, siehe Béla Balassa

 ein ungarischer Dichter der Renaissancezeit (1554–1594), siehe Bálint Balassa
 der kroatische Ban Franz Graf Balassa von Gyarmata, siehe Liste der Bane von Kroatien
 ein ungarischer Künstler (1794–1860), Ferenc Balassa
 ein ungarischer Musiker (1935–2021), siehe Sándor Balassa
 ein ungarischer Ethnograph (1917–2002), Iván Balassa

Balassa bezeichnet:

 einen volkswirtschaftlichen Wirkungszusammenhang, siehe Balassa-Samuelson-Effekt